

Persone
 Alessio Taliani (1990) – ciclista su strada italiano
 Emidio Taliani (1838-1907) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Francesco Maria Taliani de Marchio (1887-1968) – diplomatico italiano

Altro
 I Taliani – album del gruppo musicale italiano Sine Frontera, pubblicato nel 2013
 I-taliani – sitcom prodotta da Bravo Productions per RTI Fininvest nel 1988